Саво Орович (, ; 30 января 1888, Лиева-Риека — 22 июня 1974, Белград) — югославский черногорский военный деятель, генерал-полковник Югославской народной армии, участник Народно-освободительной войны Югославии.

Биография 
Родился 30 января 1888 года в Лиеве-Риеке. Окончил пехотное училище в Цетине в 1910 году, с 1914 по 1915 годы проживал в Южной Америке, куда эмигрировал по политическим причинам. В 1915 году вернулся в страну, участвуя в Первой мировой войне в качестве офицера армии Черногории. После оккупации страны возглавил движение сопротивления против австро-венгерских оккупантов. По окончании Первой мировой войны и создания Югославии поступил на службу в армию Королевства Югославии. Окончил в 1933 году пехотное офицерское училище в Сараево. Дослужился до звания полковника, командовал полком.

После нападения Германии и разгрома королевской армии Саво вернулся в родной город, чтобы избежать пленения. Был активным участником подготовки к антифашистскому восстанию в Черногории. Вступил 17 июля 1941 в Никшичский партизанский отряд, став одним из немногих крупных военачальников югославской королевской армии, служивших в партизанских рядах. В августе 1943 года с введением воинских званий в НОАЮ получил по указу Иосипа Броза Тито звание генерал-лейтенанта. В годы войны занимал следующие должности:
 Военный советник Оперативного штаба НОАЮ в Герцеговине, командир Никшичского партизанского отряда с 1941.
 Член Главного штаба НОАЮ в Черногории и член Верховного штаба НОАЮ с 1942.
 Командир Офицерской школы Верховного штаба НОАЮ с мая 1942.
 Военный советник 1-й, 2-й и 3-й пехотных дивизий.
 Начальник Главного штаба НОАЮ в Воеводине с 1943.
 Командир Пехотного воинского училища (позднее Военной академии ЮНА) с декабря 1944 по 1947.

С 1943 года числился в Коммунистической партии Югославии. В годы войны участвовал в битвах за Купрес, на Сутьеске, на Фрушской горе, близ Брчко и Биелны, отражал Дрварский десант. Числился в АВНОЮ. После завершения войны занимал разные должности в армии, на пенсию вышел в 1952 году в звании генерал-полковника. Работал депутатом в Союзной и Республиканской Скупщинах. Был награждён медалью «Партизанская память» и орденами Партизанской звезды и Братства и единства. Скончался 22 июня 1974 года в Белграде.

Литературные произведения 
Саво Орович является автором следующих книг:
 Чётники и партизаны (). Вис, 1944.
 Альбом фотографий Народно-освободительной войны (). Белград, 1951.
 Неожиданность на войне (). Белград, 1954.
 Моральное воспитание (). Белград, 1962.

Литература 
 Енциклопедија Југославије (књига шеста). «Југословенски лексикографски завод», Загреб 1965. година.

Генерал-полковники Югославии
Военные Черногории
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Коммунисты Черногории
Военачальники Второй мировой войны
Участники Первой мировой войны (Черногория)